In der Hoofdklasse 1987/88 wurde die 65. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt. 

Obwohl der Titelverteidiger Volmac Rotterdam erstmals seit der Saison 1983/84 einen Wettkampf verlor, war ihnen die niederländische Mannschaftsmeisterschaft schon vor der letzten Runde nicht mehr zu nehmen. Aus der Klasse 1 waren Utrecht und die zweite Mannschaft von Volmac Rotterdam aufgestiegen. Während Rotterdams zweite Mannschaft den Klassenerhalt erreichte, musste Utrecht direkt wieder absteigen; zweiter Absteiger war trotz des Sieges gegen den Meister die Eindhovense SV.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 19. September, 10. Oktober, 14. November, 12. Dezember 1987, 6. Februar, 12. März, 16. April, 7. und 28. Mai 1988.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saisonübersicht auf der Homepage von Eric Roosendaal (niederländisch)

Sportveranstaltung in den Niederlanden
1987
Schachveranstaltung 1987
Schachveranstaltung 1988